Lavandino ulje je eterično ulje dobiveno destilacijom cvijeta ili cijele biljke lavande. Poput svih eteričnih ulja ovdje se ne radi o čistoj tvari, već o složenoj mješavini prirodnih fitokemikalija, 2 ključne komponente su linalol i linalil acetat. Vodeći proizvođač lavandina ulja je Bugarska, kod nas je poznato hvarsko lavandino ulje.

Uporaba 
Koristi se u kozmetici i narodnoj medicini, te aromaterapiji. Nekada je korišteno i za slikanje, umjesto terpentina.

Sastav 
Kromatografski dobiven sastav:

Dodatna literatura 
 N. Groom. New Perfume Handbook. Springer Science & Business Media, 1997

Vanjske poveznice 
 Lavandino ulje. Sve što treba da znate. - Balavander Cosmetics

Izvori 

Eterična ulja